Ganado désigne notamment :

Patronyme 

 , un avocat et écrivain maltais.
 Alfonso del Granado (1938-), médecin, romancier et poète bolivien.
 Javier del Granado (1913-1996), poète lauréat et enfant chéri de la Bolivie, père du précédent.

Toponymie 

 Ganado, une census-designated place du comté d'Apache en Arizona.
 Ganado, une ville du comté de Jackson au Texas.

Autre 
 Les ganados, sont des personnages de Resident Evil.